Osoby o tym nazwisku:
 Beata Rainczuk (ur. 1986) – polska judoczka
 Józef Rainczuk (ur. 1985) – polski judoka
 Magdalena Rainczuk (ur. 1980) – polska judoczka
 Paulina Rainczuk (ur. 1981) – polska judoczka
 Weronika Rainczuk (ur. 1983) – polska judoczka